Agsdorf-Gegend ist der Name folgender Orte:

 Agsdorf-Gegend (Gemeinde Feldkirchen), Ortsteil der Stadt Feldkirchen in Kärnten, Bezirk Feldkirchen, Kärnten
 Agsdorf-Gegend (Gemeinde Sankt Urban), Ortsteil der Gemeinde Sankt Urban, Bezirk Feldkirchen, Kärnten